Engelbrekt kan syfta på:

 Engelbrekt (namn) – ett mansnamn och personer med namnet
 Engelbrekt Engelbrektsson, svensk upprorsledare på 1430-talet.
 Engelbrekts församling – en församling i Östermalms kontrakt i Stockholms stif 1906–
 Engelbrektskyrkan – en församlingskyrka i Engelbrekts församling
 Engelbrekt (studentförening) – en politisk studentförening
 Engelbrekt (nätverk) – ett tidigare värdekonservativt politiskt nätverk
 Engelbrekt (bok) – en diktcykel från 1858 av Gustaf Wilhelm Gumælius
 Engelbrekt (opera)– en opera i fyra akter från 1928 av Natanael Berg
 Engelbrekt (pjäs) – en pjäs av August Strindberg från 1901
 Engelbrektsbågen – en symbol för Moderata ungdomsförbundet
 Engelbrektsholmen – en tidigare holme i Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke
 Engelbrektsstatyn – ett konstverk utanför Stockholms stadshus
 S/S Engelbrekt – ett vedeldat passagerarångfartyg som trafikerar Siljan sedan 1866

Se även
 Engelbrecht – flera
 Engelbrektsmonumentet – flera
 Engelbrektsskolan – flera